John Green peut désigner :
 John Green (mort en 1473), homme politique anglais ;
 John Green (1881-1968), joueur international anglais de rugby à XV ;
 John Green (1908 - 1989), compositeur américain ;
 John Green (né en 1977), écrivain américain ;
 John Green (né en 1933), ancien basketteur américain.